CEV Champions League 2014-2015 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2014-2015 – torneo pallavolistico maschile